Lischau ist der deutsche Name von Orten, die heute im Gebiet Russlands und Tschechiens liegen:
 Lischau, bis 1938: Lyszeiten/Lyscheiten, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, seit 1946: Wischnjowka (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lischau, Südböhmen, seit 1945: Lišov, Stadt in Tschechien